„Far Away” – singiel Ayumi Hamasaki
 Far Away – album Lasgo
 „Far Away” – singiel zespołu Nickelback
 „Far Away” – piosenka Basshuntera z albumu Calling Time